Джон Филипс може да се отнася за:
 Джон Филипс (музикант) (1935-2001), американски музикант
 Джон Филипс (космонавт) (р. 1951), американски космонавт